Барбес, Арман (1809—1870) — французский революционер.
 Барбес (Barbès) — бульвар 18-го округа Парижа.
 Барбес — Рошешуар (Barbès — Rochechouart) — станция парижского метрополитена на 2-й и 4-й линиях.